Christian Kinsky ist der Name folgender Personen:

* Christian Kinsky von Wchinitz und Tettau (1777–1835), Feldmarschalleutnant
 Christian von Kinsky (Christian Josef Kinsky von Wchnitz und Tettau; 1822–1894), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker